Visalia (Califórnia)
 Visalia (Kentucky)

Desambiguações de topônimos